Armando Zamorano (1993-), est un footballeur mexicain ;
 Iván Zamorano (1967-), est un footballeur chilien ;
 Pedro Zamorano (1971-), est un athlète handisport hémiplégique français.

Divers 
 L’âne zamorano-leonés est une race d’âne espagnole originaire des provinces de Zamora et de León.
 Le Queso Zamorano, un fromage espagnol.

Patronyme hispanique